El Masters de París 2009, també conegut com a BNP Paribas Masters 2009, és un esdeveniment de tennis masculí sobre pista dura que pertany als ATP World Tour Masters 1000 de l'ATP. La 35a edició del torneig es va celebrar entre el 8 i el 15 de novembre del 2009 al Palais Omnisports de Paris-Bercy de París, França.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial 

2009
ATP World Tour 2009